Амео́би () — фамилия. Известные носители:

 Амеоби, Сэмми (род. 1992) — английский футболист нигерийского происхождения, нападающий, младший брат Шолы и Томи.
 Амеоби, Томи (род. 1988) — английский футболист нигерийского происхождения, нападающий.
 Амеоби, Шола (род. 1981) — английский футболист нигерийского происхождения, нападающий, старший брат Сэмми и Томи.